

Firenze I
Collegio elettorale di Firenze I – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Firenze I – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Firenze I – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Firenze II
Collegio elettorale di Firenze II – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Firenze II – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Firenze II – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Firenze III
Collegio elettorale di Firenze III – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Firenze III – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Firenze III – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Firenze IV
Collegio elettorale di Firenze IV – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Firenze IV – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno d'Italia

Altri
Collegio elettorale di Firenze 1 – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Firenze 2 – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Firenze 3 – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Firenze - Pontassieve – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Firenze Nord – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Firenze - Scandicci – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005